Takabayashi ist der Familienname folgender Personen:

 Kiyotaka Takabayashi (* 1928), japanischer Eisschnellläufer
 Takashi Takabayashi (1931–2009), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Takabayashi (* 1967), japanischer Baseballspieler
 Toshio Takabayashi (* 1953), japanischer Fußballspieler
 Yoichi Takabayashi (1931–2012), japanischer Filmregisseur
 Yūki Takabayashi (* 1980), japanischer Fußballspieler